Jméno a příjmení Radim Novák nosí více osob:

 Radim Novák (fotbalista) (1978–2020) – český fotbalový brankář (I. liga 2010/11)
 Radim Novák (herec) (* 1968) – český herec
 Radim Novák (sportovní střelec) (* 1973) – český sportovní střelec a olympionik

Související články 
 Radim (jméno)
 Novák